Pacific Life Open 2008 — профессиональный теннисный турнир, в 32-й раз проводившийся в небольшом калифорнийском городке Индиан-Уэллсе на открытых хардовых кортах. Мужской турнир входил в серию Masters, а женский — в серию турниров 1-й категории.

Калифорнийский турнир открывает мини-серию из двух турниров, основная сетка которых играется более 1 недели (следом прошёл турнир в Майами).

Соревнования были проведены на кортах Indian Wells Tennis Garden — с 10 по 23 марта.

Прошлогодние победители:
 мужчины одиночки —  Рафаэль Надаль.
 женщины одиночки —  Даниэла Гантухова.
 мужчины пары —  Мартин Дамм /  Леандер Паес.
 женщины пары —  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур.

Соревнования

Одиночный турнир

Мужчины 

 Новак Джокович обыграл  Марди Фиша со счётом 6-2, 5-7, 6-3.
 Джокович выигрывает свой 2й титул в сезоне и 9й за карьеру в туре ассоциации.
 Фиш уступает свой 8й финал на соревнованиях тура ассоциации.

Женщины 

 Ана Иванович обыграла  Светлану Кузнецову со счётом 6-4, 6-3.
 Иванович выигрывает свой 1й турнир в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Кузнецова уступает свой 15й финал на соревнованиях тура ассоциации.

Парный турнир

Мужчины 

 Йонатан Эрлих /  Энди Рам обыграли  Даниэля Нестора /  Ненада Зимонича со счётом 6-4, 6-4.
 Рам выигрывает свой 2й титул в сезоне и 13й за карьеру в туре ассоциации.
 Эрлих выигрывает свой 2й титул в сезоне и 13й за карьеру в туре ассоциации.
 12 из 13 титулов израильских дуэт завоевал совместно.

Женщины 

 Динара Сафина /  Елена Веснина обыграли  Янь Цзы /  Чжэн Цзе со счётом 6-1, 1-6, [10-8].
 Сафина выигрывает свой 2й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Веснина выигрывает свой 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Pacific Life Open

 ATP Тур 2008 года
 WTA Тур 2008 года

 Серия ATP Мастерс
 Серия турниров 1-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

США
Теннис
Март 2008 года
2008